Тебеньков — фамилия. Известные носители:
 Тебеньков, Анатолий Никифорович (1924—1981) — советский военный, лейтенант, Герой Советского Союза.
 Тебеньков, Леонид Александрович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Тебеньков, Михаил Дмитриевич (1802—1872) — вице-адмирал, гидрограф, правитель Русской Америки.
 Тебеньков, Николай Михайлович — вице-адмирал, сын М. Д. Тебенькова.
 Тебеньков, Яков Петрович (1781—1847) — генерал-лейтенант, участник Наполеоновских войн, командир Казанского порохового завода.